Parorthocladius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av August Friedrich Thienemann 1935. Parorthocladius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Parorthocladius